Культура цыган очень разнообразна и богата. Это связано с широким распространением   цыган по свету, насыщенной, хотя и короткой, историей и сложностью этнического состава этой нетерриториальной нации. Цыганская культура имеет заметное влияние на музыкальную культуру мира.

Индийское наследие 
Индийские предки цыган сформировались во внутренних частях Индии, а последние несколько столетий перед исходом были расселены в её северо-западных областях (современный Пакистан). Они представляли собой этно-социальные группы (племена, встроенные в экономическую жизнь местности и региона) видимо, связанные с тем же австроазиатским субстратом, который определил формирование низкостатусного населения в пригималайской области Индии (современный штат Уттаранчал). Современные исследования показывают, что традиционная культура цыган сохранила тот же традиционный механизм этносоциальной стратификации (расслоения), который определил развитие множества каст и кастовых подразделений в Индии. (Очевидная близость принципов действия этого механизма у цыган и в индийских кастах-джати нередко вызывает попытки возвести отдельные цыганские группы к конкретным современным кастовым группам Индии).

В то же время, объединяющим моментом здесь являются не конкретные профессиональные группы цыган и населения Индии, а принцип действия механизма этносоциальной стратификации, который является культурной универсалией, специфическим образом реализующейся в культуре Индии). Проще говоря, предки цыган переходили на те или иные ремесленные занятия, в зависимости от перенасыщения рынка товаров и услуг и меняющегося спроса на них (см. работы М. Хюбшмановой, М. В. Смирновой-Сеславинской). Благодаря этому процессу появлялись новые профессиональные группы цыган, среди которые некоторые со временем осознавались как особые этнические группы (Е. Марушиакова, В. Попов). Этот процесс очень активно шёл среди цыганского населения Европы.

В современной культуре цыган сохранилось наследие индийских предков. Это проявляется как в языке цыган, который восходит к средневековому пракриту шаурасена апабхранша, так и в культуре цыган, сохраняющей ряд установлений, восходящих к индийскому периоду, например, представления об осквернении и чистоте. Так же, как и у индийцев, у цыган осквернение, с одной стороны, связано с ритуальными и гигиеническими представлениями, а с другой — выступает в виде социальной санкции, при нарушении некоторых важных норм цыганской жизни.

Язык 

Большинство цыган мира (по разным оценкам, до двух третей) говорит на языках стран проживания. Почти все остальные говорят на различных диалектах цыганского языка («романы́ чиб»). Впрочем, некоторые цыгане говорят на языках, происходящих из профессионального жаргона их предков (например, люли), а также на языках, хотя и имеющих следы цыганской лексики и грамматики, но скорее всего, представляющих собой диалекты государственных языков (испанские цыгане).

Основной лексический состав цыганского языка состоит из санскритических, персидских и греческих корней, что отображает исторический процесс формирования цыган как отдельного от индийцев народа. Язык каждой из этногрупп также отображает историю данной этногруппы. Например, в языке русских цыган можно увидеть слова немецкого, польского и русского происхождения.

Интересные факты 
 Слово «лавэ́» в русском жаргоне заимствовано из цыганского языка, где имеет форму «ловэ́» (цыгане не «акают») и значение «деньги».
 Слово «pal» в английском заимствовано из цыганского языка.
 Самоназвание цыган (точнее, некоторой их части) не «рома́лы», а «рома́» (если переводить буквально — «мужья, супруги»). «Рома́лэ» («рома́лы») — это слово «рома́» в звательном падеже.
 Цыгане понимают многие простые фразы, произнесённые на хинди. В этом - причина любви цыган к некоторым индийским фильмам.

Духовные ценности 
Система цыганских ценностей не менялась столетиями. Самые главные ценности для цыгана:
семья, профессия и вера.

Принадлежность к цыганскому обществу 
Самое страшное наказание для цыгана — лишение права принадлежать к цыганскому обществу. Это наказание применяется в случае особо тяжких преступлений, таких как убийство, изнасилование, воровство при некоторых обстоятельствах, и другим причинам. Изгнание сопровождается «осквернением». Вписаться после изгнания обратно в общество очень сложно.

Отрицательной стороной существования обычая изгнания является то, что если изгои считают, что страшнее уже ничего не будет и ниже падать уже некуда, это сказывается на их поведении и образе жизни.

Принадлежность к цыганскому обществу возможна только по обоюдному желанию цыгана или цыганского метиса (романо рат) и собственно цыганского общества. В общем и целом, внутри цыганского общества принята свобода национальной самоидентификации. При определённых обстоятельствах нецыган также может быть членом цыганского общества (см. Романипэ).

Называние нецыгана цыганом («ты совсем цыган», «ты настоящий цыган», «Брегович — наш почётный цыган») является, с точки зрения цыганской культуры, комплиментом, проявлением уважения, дружелюбия.

Семья в цыганской культуре 

Для цыган характерны культы детства, материнства, возраста, верности семье.

Культ детства 
Хотя современные цыганские семьи редко бывают многодетными, культ детства от этого не исчез. Каждый ребёнок, в том числе из чужой семьи или нецыганский, рассматривается как личность, нуждающаяся в защите, помощи, добром слове, угощении. Система сравнения и поощрения детей баллами считается у цыган очень вредной для детей. Культ детства настолько силён, что у цыган распространён обычай усыновления (которое часто происходит даже при наличии собственных детей и косвенно объясняет раздутые суеверия о похищениях цыганами детей), а также подбирания или подкармливания беспризорников и сирот. В дом, где есть ребёнок или дети, цыган, по цыганскому этикету, должен взять угощение или небольшие подарки. Если ребёнку в гостях у цыгана очень понравилась какая-то вещь, принято предлагать её в подарок (исключение, естественно, делается для дорогих вещей, таких как драгоценности, бытовая техника и т. п.).

Культ материнства 
У многих цыган женщина не считается сформировавшейся личностью, пока не родит ребёнка. У всех цыган материнство называется в одном ряду с достижениями социальными и профессиональными при упоминании достижений какой-либо женщины, статус матери окружён почётом. Чем более женщина успешна как мать (то есть чем более успешно она воспитывает своего ребёнка или детей, по мнению цыганского общества), тем весомей её мнение и положение в обществе. Беременным женщинам и женщинам с маленькими детьми принято предоставлять особые привилегии в быту. Очень велико внимание к роженице. Если женщина из кочевого табора начинала рожать, табор немедленно останавливался, мужчины (независимо от родства женщине), дружно сооружали укрытие, пожилые женщины оказывали при необходимости акушерскую помощь, приносили воду для омовения матери и ребёнка и перевязь, исполняющую также роль пелёнки. Затем 40 дней отводилось на то, чтобы мать окрепла. На всё это время она была практически освобождена от домашней работы, её обхаживали женщины (родственницы или соседки). Примерно так же всё происходит и у оседлых цыган.

Культ возраста 
Культ возраста у цыган выражается уважением не просто к пожилым людям, а уважением к тому, кто старше, вообще. Мнение старших по возрасту воспринимается как авторитетное, кроме особых случаев (например, если человек считается недалёким). Страшным преступлением считается поднять руку на старого человека, даже если он физически крепок. Ссылка на мнение пожилого человека — один из самых весомых аргументов любого спора.

Культ верности семье 
Верность семье имеет разные выражения. Самые простые проявления: признание интересов семьи во всём выше личных, верность (обычно женщин мужу), выбор молодыми людьми профессии, являющейся традиционной для этой семьи, либо её современной модификации. В этногруппах, не осуждающих супружескую неверность со стороны мужчин, мужья тем не менее не имеют права оставлять своих жену и детей без обеспечения. Дети, повзрослев, считаются обязанными содержать своих родителей, помогать им в быту и следить, чтобы они не испытывали нужды. В последнем общество устанавливает очень высокую планку — дети должны следить, чтобы уровень жизни родителей был не ниже, чем у них самих. Однако последнее время наблюдается пренебрежение этим обычаем.

Принадлежность к той или иной семье имеет очень большое значение для «стартового рейтинга» цыгана. Цыган из неизвестной семьи или утративший сведения о своей семье считается «безродным», вес в обществе его очень низок, к нему проявляют уважение только в пределах норм вежливости. Чаще всего такие цыгане — родившиеся и выросшие вне цыганского общества метисы или ассимилянты, решившие возвратиться к цыганскому сообществу. Низкий «стартовый рейтинг» не значит, что цыган всегда будет на «дне» общества, «рейтинг» меняется сообразно его поступкам и может стать очень высоким (пример: Ляля Чёрная). Обретя «высокий рейтинг», цыган может стать основателем семьи или даже династии.

Члены династий имеют самый высокий «стартовый рейтинг». Династией семья становится, если несколько её членов стали знаменитыми в пределах цыганского сообщества и хотя бы один — за его пределами. Среди цыганских династий можно назвать Бузылёвых (Россия), Рейес (Испания), Вудов (Великобритания), Рейнхардт (Франция), Лакатош (Венгрия) и многие другие. Основателем династии считается не основатель семьи, а первый представитель, прославивший её. Так, для династии Эрденко это Михаил Гаврилович Эрденко.

Профессия 

Профессии придаётся очень большое значение, и поэтому с ней связано много обычаев. Например, принято выбирать профессию в рамках традиционных занятий своей семьи или этногруппы.

Профессии в глазах цыганского общества делятся на «цыганские» и «нецыганские», то есть пристойные для цыган и нежелательные для цыган. К «цыганским» профессиям относят профессии, связанные с музыкой, актёрским ремеслом, шоу-бизнесом, работой с железом и техникой, «магическими услугами», религией (только если это не связано с целибатом), работой с животными, педагогикой и психологией (особенно для женщин), а также ювелирное ремесло и ремёсла, связанные с кустарным изготовлением предметов быта, таких как корзины, верёвки, кирпичи, посуда и т. п.

Прежде в список «цыганских» профессий вынужденно входила военная служба. В общем же и целом цыгане привержены к пацифизму.

Исторически в число женских занятий входило выпрашивание милостыни.

Несмотря на широкий спектр профессий, считающимися «цыганскими», в странах бывшего СССР и Европы много цыган, занятых «нежелательным» трудом, таким как фабричная работа, уборка улиц, журналистика и т. п. Цыгане, имеющие подобные профессии, часто скрывают их. Это связано с боязнью выпасть из цыганского общества в глазах окружающих цыган.

Цыгане уделяют большое внимание материальной успешности и потому всячески её демонстрируют, на словах и экономически.

Вера 
Большая часть цыган исповедует христианство или ислам, но встречаются также и представители других конфессий. Цыгане остались одним из немногих народов, который устоял перед атеистическим влиянием.

Цыгане-христиане очень набожны, большое внимание уделяют церковным праздникам.

Православные цыгане в быту одеваются строго в соответствии с рекомендациями Православной Церкви. В доме православных цыган, так же, как у русских, есть «красный угол», в котором находятся иконы. Венчание считается важнее гражданской регистрации брака. Важнее венчания только «цыганская свадьба», то есть признание брака цыганским обществом. Она обычно играется раньше венчания.

Православные цыгане считают своим покровителем Николу Угодника и Святого Георгия, католики — Блаженного Сеферино (официально утверждённого в этой роли Ватиканом), а также мифический персонаж Сару Кали.

Самыми значимыми религиозными праздниками для всех цыган-христиан являются Пасха и Рождество. Для турецких цыган самым значимым праздником является Хедерлез (в ночь с 5 на 6 мая); в наше время он охотно празднуется и турками, хотя они и считают его сугубо цыганским. Этот же праздник отмечают и цыгане на Балканах под названием Эдерлези, считая его, однако, чествованием святого Георгия, своего покровителя.

Интересный обычай есть у российских цыган-влахов на праздник Радоницу. В этот день, независимо от рода занятий и достатка семьи, они приезжают на кладбища, где женщины и дети просят у посетителей кладбища милостыню. Считается, что таким способом они помогают совершить доброе дело людям, и потому этот обычай считается исполнением особого цыганского христианского долга. Свой достаток от подающих милостыню при этом цыгане не скрывают, поскольку не рассчитывают на настоящую милостыню, а исполняют «долг». Что интересно, обычай, похоже, охотно поддерживается русским населением, подающим в этот день цыганам мелочь.

Цыгане-мусульмане также религиозны, но не исполняют некоторых мусульманских обычаев. Например, цыганки-мусульманки не закрывают лиц даже в странах, где это принято у местного населения; некоторые группы цыган-мусульман не практикуют обрезания крайней плоти и т. п.

В разные времена цыгане подвергались гонениям или дискриминации по религиозному признаку. В Турецкой империи цыгане-христиане облагались повышенным налогом. В Косово албанские боевики убивали или изгоняли цыган вместе с другими христианами (здесь причины были другие — уничтожение всех неалбанцев вне зависимости от религии, надо сказать, что среди балканских цыган большинство — мусульмане). Тем не менее, религиозность цыган настолько велика, что они не думают сменить веру, а в советские времена не становились атеистами, вопреки распространённому стереотипу о цыганах, гласящему, что они легко меняют веру на удобную для места проживания.

Легенды, связанные с верой 
 Среди российских цыган существует легенда: когда распинали Христа, проходящие мимо цыгане украли гвоздь. За это, якобы, Бог разрешил цыганам иногда воровать. По мнению некоторых цыганологов, эта легенда не очень стара и, скорее всего, пришла в цыганское общество извне (предположительно, от балканских славян).
 Другая легенда гласит, что Бог цыган особенно любит за их веселье и талант и потому не стал привязывать их к клочкам земли, как другие народы, а подарил для жизни весь мир. Потому цыгане и кочевали — чтобы сполна воспользоваться даром Господа. Теперь цыган можно найти на всех материках, кроме Антарктиды.

Цыгане — религиозные деятели 
 Сеферино Хименес Малья
 Матео Максимов
 Родни Смит

Важные для цыганской культуры философские термины 
Несмотря на мало развитую письменную культуру, у цыган хорошо развита философия. Философские сказки, песни и афоризмы составляют заметную часть цыганского фольклора. Большая часть терминов философии легко понятны нецыганам, но некоторые требуют отдельного объяснения.

Романипэ 

Условно принято переводить это слово как «цыганский дух» или «цыганская культура», но значение этого слова несколько шире. Романипэ — это цыганский дух, цыганская сущность, цыганский закон, готовность и стремление следовать цыганскому закону, осознавание принадлежности к цыганскому обществу, стремление к принадлежности к цыганскому сообществу, набор цыганских качеств характера и т. п. в совокупности. Этнический нецыган, имеющий романипэ, признаётся цыганом. Обычно это приёмный ребёнок нецыганского происхождения, выросший в рамках цыганской культуры.

Гаджо (гаджё) 

Человек, не имеющий романипэ. Таким может быть даже этнический цыган, воспитанный вне рамок цыганской культуры, не имеющий цыганских качеств и не стремящийся принадлежать к цыганскому сообществу. Но всё-таки обычно «гаджо» (мн. ч. «гадже») практически означает «нецыган». Само слово происходит от индийского слова «гавджа» — «деревенский житель» (предки цыган были артистами и ремесленниками и противопоставляли себя крестьянам).

Романо рат 
Буквально переводится как «цыганская кровь». Романо рат — носитель цыганских генов. Сюда входят как сами цыгане, так и гадже, являющиеся цыганскими метисами. Этнические цыгане, не осознающие себя носителями романипэ, всё равно относятся к романо рат. Считается, что цыганская кровь сильна, и у нецыган, являющихся романо рат, она проявляется в тяге к цыганской культуре, творческом взгляде на жизнь, темпераментности и постоянном духовном поиске, где бы они ни были воспитаны.

За романо рат признаётся право стать цыганами, однако при этом предъявляются столь же жёсткие условия соответствия романипэ, как и выросшим внутри цыганской культуры.

Романистан 

Возможны варианты Романестан, Ромастан, Романотхан, Роматхан, Республика Романистан. Обозначает совокупность всех цыган мира, цыганское общество. Цыгане в большинстве своём уверены, что для их республики не надо земли: её территория пролегает «по душам людей». Главный закон Романистана — «Романо законо», «Романипэ», то есть цыганский закон, цыганские традиции. Неисполняющий цыганский закон автоматически оказывается за пределами «республики». Республикой Романистан считается в силу особенностей устройства цыганского общества, более всего похожего на демократию.

Цыганский закон 

Цыганский закон (романо законо, романипэ) — термин, используемый цыганами для обозначения неписаного свода правил, которым цыган руководствуется в своих отношениях с членами цыганского общества и с людьми, к нему не принадлежащим.

Цыганский закон можно условно разделить на три части: правила, регулирующие поведение внутри цыганского сообщества, правила, регулирующие поведение вне цыганского сообщества, и правила, общие для поведения в цыганском сообществе и вне его.

В настоящее время в каждой стране у цыган свой свод правил. Кроме того, свой цыганский закон у разных цыганских народностей может быть и внутри одной страны. Однако многие правила («ядро» Цыганского Закона) у разных народностей совпадают. Зачастую законом называют только общие правила, а правила местные относят к обычаям.

За соблюдением цыганского закона строго следят пожилые члены сообщества, чьё мнение имеет огромный авторитет. Все споры и преступления внутри цыганского сообщества разбирает цыганский суд, состоящий из авторитетных людей, не имеющих интереса в обсуждаемом деле. Самые страшные приговоры, выносимые цыганским судом — об отлучении преступника от цыганского сообщества или о признании его осквернённым (от отлучения «скверна» отличается тем, что со временем она «смывается», но всё время её существования «осквернённый» практически изолирован от общества). У некоторых цыганских этногрупп изгнанному или изолированному («осквернённому») цыгану предварительно коротко остригают волосы, а мужчинам - ещё и усы. У цыган России этот обычай не сохранился, однако они до сих пор избегают совсем коротких стрижек, традиционно считая их «несчастливыми».

Цыганский закон в России 
В России проживает несколько цыганских народностей, и их правила местами расходятся, но в общем и целом цыганский закон для цыган России совпадает.

Меньше всего правил для поведения в нецыганском обществе. Самое главное гласит: «при отношениях с нецыганами цыган должен придерживаться правил, законов и ограничений нецыганского общества». Кроме того, цыганский закон не поощряет, хотя и не запрещает, браков с нецыганами.

На втором месте по количеству — правила, общие для отношений с цыганами и нецыганами. Сюда входит табу на такие действия, как убийство, изнасилование, нанесение серьёзного физического ущерба, создание условий, могущих привести к смерти, здесь же и правила общения с гостем, одинаковые для любой национальности последнего и предписывающие уважение и заботу о его комфорте.

И, наконец, больше всего правил, регламентирующих поведение внутри цыганского сообщества, таких как выбор одежды, формулы и формы общения между цыганами, шаблон проведения основных праздников (религиозных, свадьбы и т. п.), набор профессий, «пристойных» для цыгана, и т. п.

Один из основных законов цыганского сообщества гласит: «ни один цыган не может быть над другим». Это не отменяет наличие лидеров и представителей цыганского сообщества в нецыганском обществе. У цыган часто вызывает иронию стремление каждого гостя (особенно журналистов и милиционеров) цыганского сообщества поговорить с «самым главным», «бароном». Если у табора есть негласно признанный лидер или человек, ответственный за общение с внешним миром, невежественного визитёра просто отправляют к нему. Если такого лица нет или оно отсутствует — к любому уважаемому члену табора. Часто таких лидеров или представителей для «чужаков» цыгане называют «баронами», будучи убеждёнными, что «чужак» другого названия, а также социального положения этого человека просто не в состоянии понять.

Что-то вроде «баронов», таких, как их описывает нецыганский фольклор, есть только у котляров (кэлдэраров).

Осквернение 
У большинства цыган мира сохранилось понятие «скверны» («пэкэлимос», «мархимо», «мэхавибэн», «магирибэн», «махарипэ»), связанное, в первую очередь, с нижней частью тела замужней или половозрелой женщины. Считается, что ниже пояса женщина «грязна», «нечиста» и что контакт с ней может осквернить человека или вещь (естественно, исключением является контакт во время исполнения супружеских обязанностей). Контакт может быть не обязательно физическим, «скверна» женщины как бы «стекает вниз», и поэтому ей достаточно над чем-нибудь пройтись, чтобы «осквернить» это. «Осквернённая» вещь или человек также становится источником «скверны».

Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, а также обувь автоматически считаются «осквернёнными». Контакта этих вещей с людьми, едой, некоторыми мужскими вещами тщательно избегают. В качестве предохранения от «скверны» цыганка может носить передник (если ей приходится носить, например, самовар или большую кастрюлю, прижимая к себе). Поэтому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит большой фартук.

Избегание «осквернения» считается одной из причин, почему многие цыгане предпочитают жить в небольших домах (деревенского типа). Даже если у этого дома два этажа, вход на второй женщинам запрещён, там убираются девочки и девушки. Более того, в дом, на втором этаже которого побывала женщина, эти цыгане не войдут, чтобы не оскверниться.

У кочевых цыган посуда, еда и другая утварь, для которой опасно «осквернение», прятались в специальном багажнике кибитки или фургончика, в его задней части. В шатре эти вещи размещались как можно дальше от входа.

Иногда понятие «скверны» касается только цыганских женщин, иногда — женщин вообще, иногда — только недевственных, иногда — всех половозрелых. В любом случае «скверна» имеет для женщины и положительную сторону — даже асоциальный член цыганского сообщества остережётся избивать или оскорблять женщину, зная, что легко может быть «осквернён» по её желанию (например, женщина может ударить его по телу или лицу юбкой).

Если цыган «осквернён», он временно исключается из жизни цыганского общества. Его не касаются и ему нельзя никого касаться, с ним не едят за одним столом. Через некоторое время, «почувствовав», что «очистился», «осквернённый» устраивает по этому случаю обед для всего табора или для соседей. Если они пришли, значит, тоже «почувствовали» его «очищение». Считается, что чем дурнее человек, тем дольше на нём держится «скверна», а с чистого сердца она сходит быстро.

Если цыган попробовал скрыть, что «осквернён», или намеренно «осквернил» другого цыгана, то становится «осквернённым» навсегда и, скорее всего, будет изгнанным.

У мужчин область ниже пояса тоже «нечиста», но область распространения «скверны» от неё меньше, чем от женской.

Со «скверной» связаны смерть и рождение. Личные вещи умершего и вещи, которых касался умерший во время умирания, считаются нечистыми и хоронятся вместе с ним. То же касается вещей женщины во время послеродового периода: они «оскверняются» и уничтожаются. Причиной появления таких обычаев учёные считают санитарные соображения.

Носителем «скверны» может быть и гаджо: бомж, преступник, алкоголик, заразно больной и т. п.

У некоторых цыган к «осквернению» могут приговорить за плохой поступок (совершение преступлений, предательство или обман товарищей по табору, развратное поведение). В таком случае приговорённому могут обрезать волосы, усы и бороду, а потом одна из женщин табора ударяет его принесённой юбкой по голове или лицу. Такая «скверна» держится до тех пор, пока цыганское сообщество не простит вину оступившегося.

Женщины крайне редко признаются осквернёнными (см. Папуша).

Цыганская система имён 
Полное цыганское имя состоит из трёх-пяти частей: официальное имя, «светское» имя, иногда — отчество, фамилия, иногда — прозвище этой ветви семьи.

Официальное имя — имя, записываемое в документах, обычно оно выбирается, исходя из обычаев страны проживания, либо совпадает с именем, данным при крещении.

«Светское» имя — это имя, используемое в обычной жизни, в общении с другими цыганами или нецыганскими приятелями. Оно может представлять собой:
 прозвище, характеризующее человека или напоминающее о некоем событии из его жизни («Ворона», «Водяной»; знаменитый проповедник Родни Смит использовал в качестве «светского» имени прозвище «Джипси (Цыган)» в память о том, как он был впервые приглашён произнести проповедь; его проповеди даже иногда публиковались под именем «Джипси Смит»),
 крестильное имя, если оно отлично от официального,
 имя на цыганском или экзотическом языке («Тагари», «Радж»),
 иногда «светское» имя может совпадать с официальным или являться сокращением от него (так, если «светское» имя Дмитрия — Мито, то его будут называть так не только в пять лет, но и в сорок пять, и это не будет проявлением неуважения; например, цыганский гитарист-виртуоз Александр Колпаков в цыганском сообществе обычно упоминается как «Саша Колпаков», несмотря на то, что находится уже в почтенном возрасте).

Отчества обычно используются взрослыми цыганами бывшего СССР, в тех случаях, когда приходится прибегать к официальному имени, то есть при общении с государственными структурами, при формальном общении с другими представителями цыганского сообщества, на официальных торжествах и т. п. У котляров особая система отчеств, входящих в систему светского именования: котляр может иметь отчество по отцу, по матери или по ним обоим. В основном же цыганам мира хватает «светского» имени, которое употребляется ими даже с фамилией. Вежливое обращение к старшим в быту формируется при помощи слов «дядя» и «тётя», поставленных перед «светским» именем.

Фамилии у цыган используются так же, как и у других европейских народов. Иногда, если фамилию носит очень большая семья или несколько семей, в быту к фамилии одной из семей или ветви большой семьи прикрепляется специальное прозвище. В России прозвища у большинства семей существуют безотносительно наличия однофамильцев, происходят от «светских» имён основателей рода или знаменитых предков и играют роль «светской» фамилии, то есть фамилии, имеющей официальный статус в глазах цыганского сообщества, но не используемой вне его. Так, писатель из рода Сапорони вне цыганского сообщества носит фамилию Петрович.

Традиционная культура

Фольклор 
Цыганский фольклор очень разнообразен, на него оказал и оказывает культурное влияние фольклор окружающих народов. Тем не менее, у большинства цыган это влияние не привело к потере уникальности фольклора.

Музыкальный фольклор цыган разнообразнее литературного, он оказал влияние на музыку, в том числе народную, многих народов мира. Наиболее известна музыка русских, балканских, карпатских, венгерских и испанских цыган.

Литературный фольклор цыган состоит из песен (их текстовой составляющей), баек, до которых цыгане очень охочи, мифов, в том числе нерелигиозного содержания, семейных легенд, к которым цыгане относятся с большим почтением и очень стараются сохранить, пословиц и поговорок, а также сказок.

Особенное место в цыганском песенном фольклоре занимают песни философского содержания, размышляющие или рассказывающие о цыганской жизни, культуре, духе. Помимо них, также популярны песни о любви, песни, посвящённые определённым событиям жизни, конкретным или обобщённым, шансон. Песни, написанные на танцевальные мелодии, как правило, не несут в себе особенного смысла.

Самый популярный вид цыганских сказок — страшилки. Обычными персонажами таких страшилок являются ожившие мертвецы и упыри, что, похоже, является отзвуком фольклора индийских предков, а также мелкие духи вроде леших и домовых, многие имеют печальное окончание. Есть также и поучительные сказки, и сказки-анекдоты.

Цыганский национальный костюм 
Есть несколько цыганских национальных костюмов. Их общая особенность — непременно закрытая область бёдер и колен.

Костюм финских цыганок шьётся из бархата и похожих тяжёлых тканей, основной цвет — чёрный, с белой и светло-серой отделкой (вышивка, кружева и т. п.)

Кэлдэрарский женский костюм состоит из непременных юбки и блузки. Блузка, как правило, с глубоким вырезом или запахом, без воротника; рукава могут быть разнообразных фасонов. Юбка, в зависимости от кэлдэрарской моды, может быть длиной «в пол», до щиколотки или до середины икры. В любом случае, по её низу традиционно проходит широкая, в четверть или треть длины юбки, оборка. Ткани традиционно берутся ярких, насыщенных цветов. У взрослой женщины костюм дополняется очень широким и длинным фартуком и головным платком. Для национального мужского кэлдэрарского костюма характерны шляпа, жилет или пиджак с крупными серебряными пуговицами, сапоги, рубашка и брюки покроев, принятых в Румынии в городах в XIX веке; мужской костюм сейчас уже не носится.

Знаменитое монисто у котляров является заимствованным украшением, характерным для замужних женщин. Цыганки других этногрупп надевают монисто, как правило, для подчёркивания особого движения плечами в танце.

На костюм русских цыган сильно повлиял костюм котляров. Женский традиционный наряд состоит также из юбки, рубашки с неглубоким воротом и большой шали-плаща с бахромой и цветочным узором, разнообразно драпирующейся вокруг туловища. У девушек по бёдрам может быть повязана шаль поменьше. В национальный костюм взрослой цыганки входят разнообразно повязываемый головной платок и фартук заметно меньше, чем у котлярок. Мужской традиционный костюм состоит из рубашки русского покроя ярких цветов, короткого жилета, свободных брюк, сапог и картуза, иными словами, практически совпадает с костюмом русских купцов XIX века, в среде которых русские цыгане, будучи торговцами лошадьми, много вращались. В настоящее время национальный костюм практически не используется, хотя вариации на его тему можно увидеть на артистах.

Традиционный костюм английских цыган в мужском варианте практически не отличался от общеанглийского костюма. Для женщин же характерен был плащ с капюшоном яркого цвета, чаще всего —- красный, небрежно повязанный головной убор (чепец, шляпка, капор, платок), обычно жёлтый, летом вместо плаща — шаль, накинутая на плечи или перевязанная крест-накрест на груди.

Для многих европейских цыган характерны фасоны, имитирующие лохмотья. Это связано с попрошайничеством как традиционным женским ремеслом, сопутствующим гаданию или мелкой торговле.

Из украшений, у цыган популярны сделанные из золота перстни, у цыганок также браслеты и серьги, чаще всего без камней или с небольшими камнями. Женские серьги обычно с большим количеством свисающих деталей. У восточноевропейских цыган в большой моде наборы из восьми перстней примерно одной толщины, по перстню на каждый палец руки, кроме больших, обязательно различающихся узором.

Интересные факты 
 Знаменитые пышные оборки на платьях испанских цыганок — прямое следствие их полунищего существования. Когда подол юбки изнашивался до лохмотьев, цыганка аккуратно его подрезала и нашивала полоски ткани от старых платьев или из купленных «по дешёвке» в лавке обрезков ткани.

Цыганский дом 
Невозможно выделить общие особенности устройства домашнего быта у всех цыган мира, поскольку обычаи и образ жизни их слишком разнообразны. Однако некоторые общие особенности у некоторых групп выделить можно.

Ассимилянты 
Цыгане-ассимилянты устраивают дом так, как принято у народа, с которым они проживают.

Второй этаж 
У разных цыган разное мнение о том, способны ли межэтажные перекрытия удерживать скверну. Так, русские цыгане и цыгане-евангелисты считают перекрытия достаточным препятствием. В их домах женщина может жить и ходить выше первого этажа, и цыганские семьи могут жить в многоквартирных многоэтажных домах. У многих других цыган это запрещено, поскольку перекрытия считаются недостаточно надёжным препятствием для скверны. Таковы взгляды, например, котляров.

Частный дом 
Основной особенностью цыганского дома является наличие специального, очень большого помещения, возведённого часто в ущерб другим помещениям, называемого «залой». Зала нужна для вмещения большого количества гостей, предполагаемых в случае какого-либо праздника: семейного сбора, свадьбы, дня рождения. Обычно на такие праздники приглашаются все географически досягаемые родственники. Это помогает поддерживать контакт внутри большой семьи.

Цыганская кухня 

Кухня цыган-рома довольно проста. Чаще всего цыгане употребляют курицу, баранину, свинину. Особенно любят супы из свёклы, квашеной капусты. Северные цыгане предпочитают блюда из картофеля, южные также из кукурузы.

Как и каждый народ, цыгане имеют и свои национальные блюда. С древних времён цыгане жили в лесу или около него, поэтому они питались добытыми на охоте зверями — зайчатиной, кабаниной и др.

Особенное традиционное блюдо цыган — ёж (жареный или тушёный). Это блюдо цыган-синти, польских и прибалтийских цыган, связанное с длительной вынужденной жизнью в лесах во времена гонений на цыган в Европе.

Цыгане любят острую пищу.

Этикет 
У большинства цыган действует очень сложный этикет, состоящий из правил поведения, зависящих от пола и возраста человека.

Так, в гостях и на праздниках женщины обычно сидят отдельно от мужчин: по разным сторонам стола, за разными столами или даже в разных помещениях.

Представителям более младших возрастных категорий обычно запрещается употреблять алкогольные напитки при представителях старших возрастов или же предписывается спрашивать их разрешения. При этом имеет значение не фактический возраст (то есть, это не просто запрет подросткам, например), а разница в возрасте и семейное положение.

Во время праздников считается стыдным и невежливым по отношению к присутствующим сильно напиваться. Очень часто на праздниках «дежурят» молодые люди (которым всё равно нельзя пить при старших), в обязанность которых входит предотвращать конфликты и помогать празднующим соблюдать меру.

Со стороны женщины считается невежливым проходить перед мужчиной, если можно обойти его сзади, и стоять спиной к мужчине, если он сидит.

Гостя, по этикету, полагается накормить. Отказываться от угощения невежливо. Кроме того, считается, что в гости надо приходить с «гостинцем».

Употребляется много специфических речевых формул для различных ситуаций. Их неиспользование считается невежливым. Как правило, они употребляются, причём именно на цыганском языке, даже при разговоре на русском или других нецыганских языках.

Свадьба 
Свадьба считается одним из самых важных событий в жизни цыгана. Во-первых, она даёт переход к новому иерархическому статусу, когда цыган (цыганка) становится «молодым взрослым». Во-вторых, на свадьбах принято знакомиться с будущими женихами и невестами, свадьбы помогают поддерживать связь между близкими и дальними родственниками. Кроме того, свадьбы считаются отличным развлечением, поскольку дают возможность показать свои навыки в танцах и пении (к чему относятся с таким же азартом, как у других народов — к спорту), посплетничать, вкусно поесть. Свадебные видео очень популярны в цыганской среде.

Свадьбе почти всегда предшествуют сватовство и/или обручение. Обручают будущих супругов официально родители. На деле, кто выбирает пару, зависит от возраста детей. У тех цыган, у которых принято жениться достаточно поздно, на деле дети сообщают о своём чувстве родителям с тем, чтобы они их посватали. У цыган же с обычаем раннего брака родители сговариваются о женитьбе детей без учёта их воли, поскольку дети, как правило, ещё слишком малы, чтобы задумываться над тем, с кем бы они хотели создать семью.

У некоторых цыган (крымских, балканских, некоторых кэлдэраров) существует обычай выкупа невесты, что сказывается на судьбе молодой не лучшим образом, поскольку все ожидают, что она максимально быстро окупит (отработает) затраченные на неё средства.

У котляров выкуп чисто символический, в виде золотых монет, специально хранимых или изготовленных (в виде копий монет XIX века) для этого.

У большинства цыган от невесты ожидается разрыв девственной плевы при первом половом контакте. Простынь с кровью от дефлорации принято показывать гостям во время празднования свадьбы.

Похороны 
Похоронные обычаи разнятся у цыганских этнических групп.

У некоторых цыган считается, что человеку на том свете нужно всё то же самое, что и в обычной жизни. Если умирает человек, то, в зависимости от его пола, родственникам или друзьям передают через гроб 3 предмета: икону (умер мужчина — мужскую, женщина — женскую), постель и ковёр (символизирует дорогу). Родные и близкие идут процессией от дома за гробом. На землю кидают платок — «дорога». Родным усопшего нельзя нести гроб. В гроб кладут предметы первой необходимости и спиртное (для встречи с родственниками). В доме на 40 дней завешивают зеркала. Близкие родственники усопшего не стригут волосы и не сбривают бороду в течение 40 дней. В течение года родственники держат траур, не посещают весёлые мероприятия, такие как свадьбы, дни рождения и т. д. Время пребывания в трауре зависит от того, как скорбит родственник. Если человек сильно скорбит, то пребывание в трауре может продлиться намного дольше. По истечении 40 дней дают накрытый стол родственнику в соответствии с полом усопшего.

Музыка и танец

Дрожь плечами 
Единственным незаимствованным движением цыганского танца, по мнению некоторых исследователей, является характерная дрожь плечами. Она встречается у цыган самых разных стран.

Танец живота 

В Турции, Северной Африке, на Ближнем Востоке и Балканах цыгане традиционно исполняют танец живота, в своём особом стиле. Причём у цыган существует как женский, так и мужской вариант танца. Есть версия, что цыгане вообще немало способствовали распространению танца живота в мусульманских странах. В частности, они принесли этот танец в Египет в X веке. В Египте исполнительницы чувственных танцев, принадлежавшие к этнической группе цыган Дом, составили особую замкнутую группу гавази. Их изображения получили чрезвычайно широкое распространение в европейской живописи II половины XIX века (хотя художники часто путали их с египтянками-альмеями).

Цыганочка 
«Цыганская венгерка», более известная как «цыганочка», появилась в России в XIX веке. Автором музыкальной основы танца считается дирижёр цыганского хора Иван Васильевич Васильев, прямой предок популярного в СССР исполнителя цыганских песен Николая Николаевича Васильева. Это танец считается национальным для русских цыган и популярен среди цыган России вообще.
В мужскую версию танца входит чечётка. Часто «цыганочкой» также называется любой танец русских цыган.
Характерной деталью таких танцев в исполнении женщин является волнующая дрожь плечами, мелкая, если на груди монисто (чтобы монетки ожерелья по-особому звенели), и более крупная, если его нет.

Цыгане в академической музыке 

Цыганские музыканты заметно отметились в мире европейской академической музыки. Так, цыганская музыка вдохновляла знаменитых композиторов Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса.

Среди цыган-исполнителей академической музыки есть всемирно известные, такие как Пал Рач — скрипка, Дьердь Цифра-старший (пианист), Дьердь Цифра-младший (дирижёр), Ион Войку (скрипач и дирижёр).
Венгерский цыган Аладар Рац ввёл свой инструмент, цимбалы, в мир академической музыки. Его соотечественник скрипач Янош Бихари стал основателем академической цыганской музыки, написав ряд произведений, сочетавших академический стиль и цыганские музыкальные традиции.
Несколько произведений в академическом цыганском стиле написал также знаменитый российский скрипач Михаил Эрденко (см. также Цыганский романс ниже).
Сербским композитором цыганского происхождения Зораном Муличем написана первая православная Литургия Святого Иоанна Златоуста на цыганском языке.

Цыгане, получившие известность в жанре академической музыки:
 Пал Рач — скрипач-виртуоз (см также Цыган-премьер (оперетта) (Венгрия)
 Дьердь Цифра (Венгрия)
 Йон Войку
 Михаил Эрденко (Россия)
 Янош Бихари (Венгрия)
 Ангелуш Динику и его сыновья: Григораш Динику и Димитриу Динику (Румыния)
 Цинка Панна (Венгрия)
 Золтан Мага — скрипач (Венгрия)
 Будапештский цыганский симфонический оркестр (Венгрия)
 Зоран Мулич — композитор, музыкальный педагог (профессор Академии художеств в Нови-Саде), дирижёр (Югославия, Сербия)

Фламенко 

Цыгане, получившие известность в жанре фламенко:
 Gipsy Kings
 Николя Ре
 Рамон Саласар
 Камарон де ла Исла
 Хоакин Кортес
 Диего Эль Сигала
 Кармен Амайя

Цыганский романс 

Цыганский романс, жанр русского романса, сформировавшийся к середине 19 в. на основе русских народных песен и бытовых романсов под влиянием своеобразной манеры их исполнения певцами-солистами и гитаристами-аккомпаниаторами хоров петербургских и московских цыган. Ему свойственны эмоциональная насыщенность, сочетание напевности и декламационности, специфическая гитарная фактура сопровождения с переборами аккордов и контрапунктирующим с вокальной мелодией басом.

Жанр цыганского романса был основан русскими композиторами и поэтами, поклонниками цыганской манеры исполнения; за основу был взят романс обыкновенный, но в музыку и тексты были добавлены специфически цыганские приёмы и обороты. Впоследствии, жанр был развит и изменён до современного состояния самими цыганами. В настоящий момент цыганский романс представляет собой вид песни, имеющий корни как в русском классическом и городском романсе, так и в городской лирической песне, узнаваемо цыганский по музыке и лирике, и может иметь как цыганский, так и русский текст. Темой текста является любовное переживание, от нежности до страсти. Типичным образцом цыганского романса является песня «Твои глаза зелёные». Мелодии к цыганскому романсу относятся к жанру цыганской академической музыки; цыганские романсы редко имеют «простое», непрофессиональное происхождение.

Считается, что русский шансон развился в том числе под влиянием цыганского романса, переняв от него высокую драматичность и некоторые другие особенности исполнения.

Цыгане, получившие известность в жанре цыганского романса:
 Алёша Дмитриевич
 Валентина Пономарёва
 Валентин Баглаенко
 Николай Эрденко
 Николай Васильев
 Николай Сличенко
 Анатолий Титов
 Варвара Панина
 Настя Полякова
 Катюша Сорокина
 Вадим Козин

Джаз-мануш 

Джаз-мануш (известен также как «цыганский джаз» и «цыганский свинг») — направление в «гитарном» джазе, основанное братьями Ферре и Джанго Рейнхардтом. Соединяет в себе свинг и традиционную технику игры на гитаре цыган группы мануш. Помимо гитары, сольным инструментом в джаз-мануш может быть скрипка или аккордеон.

Цыганский кинорежиссёр Тони Гатлиф посвятил цыганскому джазу фильм под названием «Свинг».

Другие музыкальные направления 
 Taraf de Haïdouks (Clejani) — лаутарский тараф, исполняющий румынскую народную музыку
 Шабан Байрамович () — сербский певец цыганского происхождения
 «Les Pires» (Франция)
 Mahala Rai Banda (Румыния)
 Джони Илиев (Болгария)
 Азис (настоящее имя — Васил Троянов Боянов) — болгарский поп-фолк певец цыганского происхождения
 Мартин Любенов (болгарский аккордеонист-виртуоз цыганского происхождения, Вена, Австрия)
 Пишта Данко — популярный в конце XIX века в Венгрии композитор и скрипач.
 Ронни Вуд (Ronnie Wood) музыкант из группы «Rolling Stones» — рок-гитарист Великобритания
 Ковач, Шандор — певец в стиле soul Россия
 Антощ Квик — певец в стиле soul Россия
 Ратмир Шишков — рэп Россия
 Жан Мелимеров — певец в стиле поп-музыка Россия солист группы «Премьер-министр»
 Михаил Жемчужный (младший) — металл Россия
 Алексей Дулькевич — шансон Россия
 Александр Марцинкевич — шансон Россия
 Маришка Вереш — певица и солистка группы «Shocking Blue» Голландия
 Александр Бердников — певец в стиле поп-музыка Россия — солист группы «Корни»
 Рустам Штар (Группа «Штар») — поп-музыка Россия
 Золтан Фаркаш — группа «Ektomorf» грув\треш металл Венгрия
 Роби Лакатош — скрипач, композитор, джазмен
Цыганские исполнители традиционных джазовых направлений Россия:

 Валентина Пономарёва
 Нора (Леонарда) Иванова
 Борис Мелимеров
 Янош Шаркози
 Земфира Жемчужная (младшая)
 Жаклин Мигаль

Театр и цирк 
 Леонтенко, Гитана Аркадьевна — цирковая актриса, танцовщица на лошади.
 Александр Панков — руководитель цыганского цирка 1930-е гг.
 Михаил Шишков — руководитель цыганского цирка 1970-х гг. Народный артист России

Список действующих цыганских театров 
 Ромэн
 Дром
 Пралипэ
 Романс
 Роматхан
 Бахтори ромэн

Кинематограф 
Цыганский кинематограф появился в наше время и фактически находится в фазе зарождения. Известно на данный момент четыре цыганских кинорежиссёра: Тони Гатлиф, Дуфуня Вишневский, Роберт Лакатош и Виктор Демент.

Наибольший вклад в цыганский кинематограф внёс Тони Гатлиф, цыган-кало, живущий во Франции: к 2009 году он снял уже 18 фильмов, часть из них — на цыганском языке. Стиль Гатлифа как режиссёра узнаваем и легко отличим.

Дуфуня Вишневский, цыган-ловарь из России — автор только трёх фильмов, все три на русском языке. Его карьера режиссёра оборвалась из-за ранней смерти.

Роберт Лакатош, венгерский цыган — автор одного фильма, «Везунчик»

Виктор Демент на данный момент автор одного документального фильма на цыганском языке, «Цыгане есть цыгане» ().

Васильев, Василий Фёдорович, советский актёр, известный в роли Яшки-цыгана из фильма Неуловимые мстители

Цыганская литература

Цыганские поэты и писатели, признанные классическими 
 Александр Германо СССР
 Вано Хрусталё СССР
 Папуша Польша
 Матео Максимов Франция
 Лекса Мануш Россия
 Михаил Ильинско СССР
 Иван Ром-Лебедев СССР
 Усин Керим СССР
 Николай Саткевич СССР
 Михаил Казимиренко Украина
 Джура Махотин Россия
 Александр Булангиро (Алексеев) Россия
 Райко Джурич Югославия
 Василевский, Николай Александрович (поэт) Россия, СССР — Член Союза писателей
 Цветков, Георгий Николаевич (прозаик, поэт, переводчик, русский язык, ловарский и русскоцыганский диалекты) Россия — Член Международной ассоциации цыганских писателей
 Махотина, Илона Юрьевна (поэт, переводчик, русский язык, русскоцыганский диалект0 Россия

Изобразительное искусство 
Известные цыганские художники:
 Роб Гонсалвес
 Тамаш Пэли
 Давид Бээри
 Тамара Деметер

Цыганская пресса 
 Романі Яг — цыганская всеукраинская газета. Издается в Ужгороде (Закарпатская область) с марта 1999 года. Украина
 Шунэн ромалэ — цыганский журнал издавался Владиславом Петровичем Деметером в 1997—1998 гг. Россия
 Романо кхэр — вестник Московского цыганского культурно-просветительного общества «Романо кхэр» издавался в 1998 гг. Россия
 Цыгане России — журнал ФНКА (Федеральной национальной культурной автономии) цыган России в 2007 г. Россия
 Рром п-о дром (Rrom p-o drom) — журнал Международного Союза цыган, главный редактор — Станислав Станкевич (Стахиро) — Президент Международного Союза цыган. Издается в Белостоке (Польша) с 1991 г. ISSN 0867-4803
 Романы зоря, издавался с 1927 по 1930 г. СССР
 Нэво дром, издавался с 1930 по 1932 г. СССР
 Рома (Roma) — цыганский журнал Индия
 Дорога (o Drom) — цыганский журнал Испания ISSN 0920-7813
 Цыганские новости (Nevipens romani) — цыганская газета Испания
 Интерфейс (INTERFACE) — европейский международный цыганский журнал ISSN 1169-0984
 Информационный журнал (INFORMACIAQO LIL e romane uniaqoro) — цыганский журнал Югославия ISSN 0867-7883
 Кетано дром (KETHANO DROM) — цыганский журнал Венгрия ISSN 1216-8513

Наиболее известные цыганские профессиональные журналисты:

 Александр Германо — печатался в «Романы зоря» и «Нэво дром» СССР
 Николай Панков — печатался в «Романы зоря» и «Нэво дром» СССР
 Ольга Панкова — печаталась в «Романы зоря» и «Нэво дром» СССР
 Станислав Станкевич (Стахиро) — главный редактор журнала «Рром п-о дром», Президент Международного Союза цыган с 2006 г..
 Чалора Карат — журналы: «Рром п-о дром» Польша, «Цыгане России», «Шунэн ромалэ» Россия и многие другие издания.
 Лекса Мануш — «Рром п-о дром» Польша и другие.
 Райко Джурич — Экс-Президент Международного Союза цыган, журналы: «Рром п-о дром» Польша, «INFORMACIAQO LIL e romane uniaqoro» Югославия
 Адам Бартош — «Рром п-о дром» Польша
 Байрам Халити — «Рром п-о дром» Польша, «INFORMACIAQO LIL e romane uniaqoro» Югославия
 Джура Махотин — «Рром п-о дром» Польша
 Николай Василевский СССР, Россия — Член Союза журналистов. Публиковался в журналах: «Смена», «Дружба народов», «Студенческий меридиан», альманахе «Подвиг».

Отношение к образованию и спорту

Отношение к образованию 
Во времена кочевья многие цыгане считали хорошей идеей получать хотя бы начальное образование в сельских школах или в семье. Считалось, что ребёнок должен уметь читать и хорошо считать, в том числе уметь быстро решать арифметические действия, включая умножение и деление.

Так, Ян Йорс отмечал, что по крайней мере мужчины у кочевых цыган-ловарей, с которыми он путешествовал, грамотны и пишут друг другу письма, пользуясь услугами самой обычной государственной почты.

Писатель и проповедник Матео Максимов, происходящий из семьи кочевых котляров, был обучен грамоте своим отцом.

 В ряде этнических групп было принято отдавать детей в школы в период зимовки. В результате даже в довоенный период в таборах сэрвов, русских цыган и кишинёвцев насчитывалось немало грамотных людей. Интересно, что кочевые родители отправляли учиться не только мальчиков, но и девочек.

 Н.Вл. Бессонов. «Игры детей и молодёжи в цыганских кочевых таборах». Науковi записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Том 15. Киів, 2008. Рома в Украінi: iз минулого в майбутнє. С. 57-72.

 Поскольку устный счёт был необходим для торговли, цыганские дети стремились как можно быстрее усвоить эти навыки. Научившись считать очень рано, они порой запоминали на всю жизнь точные цифры, даты и тому подобное. Приведу конкретные примеры.
 В 1933 году была проведена спецоперация по выселению кочевых цыган из окружающих Москву лесов. В результате облав многие таборы были отправлены в Сибирь в так называемые «трудпосёлки ОГПУ». Мне удалось найти несколько жертв этой акции. В частности, я взял интервью у В. Шаматульского, которому в момент задержания было всего шесть лет. Оказалось, мальчик запомнил дату (конец июня 1933 года), а также подсчитал, что цыган было приблизительно пять тысяч. Естественно, я задал Владимиру Викторовичу вопрос, каким образом он оперировал такими большими цифрами в таком малом возрасте. «Всё очень просто. — ответил мне пожилой цыган, — Я тогда как раз считать научился, и мне было интересно пробовать на разных примерах. Я пересчитал, что в нашем вагоне 35 человек. Потом пробежались с пацанами вдоль поезда. Посчитали, сколько вагонов. Перемножил — оказалось больше девяти сотен человек. А эшелонов было пять».
 Через некоторое время у меня появилась возможность проверить цыганские выводы по документам. В архиве сохранился рапорт от пом. начальника ГУЛАГа Плинера, адресованный зам. председателя ОГПУ Ягоде. Из документа следовало, что операция по выселению цыган действительно началась в конце июня, а точнее 28 числа. Подтвердились данные о числе эшелонов, а общая цифра депортированных оказалась 5470 человек. Таким образом, цыганский мальчик в подсчётах ошибся очень незначительно.

 Н.Вл. Бессонов. «Нарративные источники как один из информационных ресурсов цыгановедения». Науковi записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Том 15. Киів, 2008. Рома в Украінi: iз минулого в майбутнє. С. 73-94.

С оседанием, практика получения начального образования стала практически всеобщей в цыганской среде. Кроме того, в таких странах, как Россия, Украина, Германия и некоторые другие цыгане стали стремиться получать также среднее и высшее образование, что привело к образованию прослойки цыганской интеллигенции.

Цыгане в спорте 

Наиболее популярны у цыган такие виды спорта, как разные виды спортивной борьбы, футбол и бокс.

 Бэнел Николицэ
 Ковач, Шандор
 Эрик Кантона
 Христо Стоичков
 Рэби Хауэлл
 Иоганн Тролльманн
 Симау Саброза
 Рикарду Куарежма
 Андреа Пирло
 Рафаэль ван дер Варт
 Андре-Пьер Жиньяк
 Милан Барош
 Синиша Михайлович
 Деян Савичевич
 Рустам Аджи

Цыганские праздники и фестивали

Основные цыганские праздники 
 8 апреля — Международный день цыган — национальный праздник, установленный в 1991 году в ознаменовании учреждения Международного союза цыган (Romani union) и признании этой организиции ООН.
 4 мая — день поминовения Блаженного Сеферино (у католиков)
 9 мая — день Победы над фашизмом, день Памяти о погибших во время Второй мировой войны
 25 мая (ночь на этот день) — крещение Сары Кали (у католиков)
 2 августа — день Памяти Кали Траш (геноцида цыган)

Фестивали 
 Кхаморо — ежегодный международный фестиваль цыганской культуры в Праге.
 Романи Яг — фестиваль цыганской культуры в Монреале.
 Амала — ежегодный международный фестиваль цыганской музыкальной культуры в Киеве.

Современные цыганские ансамбли и музыкальные коллективы в России 
 Лойко
 Русска Рома
 Штар
 Амэ Рома
 Чергэня
 Очи Чёрные
 Табор возвращается
 Ансамбль Чергэн (Воронеж)
 Цыганский музыкальный театр Бахталэ рома

См. также 
 Цыгане
 Международный день цыган
 Культура
 Романипэ
 Гаджо

Примечания

Литература 
 Деметер Н. Г., Бессонов Н. В., Кутенков В. К. История цыган — новый взгляд. / Под ред. Г. С. Деметера; Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — Воронеж, 2000. — 334 с.: ил. ISBN 5-89981-180-3
 Джурич Р. Цыганская литература // Lacio Drom. Anno 35 — nov. dic. 1999. С. 4—10. Пер. с итальянского.
 Калинин В., Русаков А. Обзор цыганской литературы бывшего Советского Союза, стран СНГ и Балтии.
 Смирнова-Сеславинская М. В. Цыганская литература или цыганские литературы? // Журнал Андрал. София, 2010, № 56—57. С. 31—34. — Перевод с болг.
 Смирнова-Сеславинская М. В., Цветков Г. Н. Антропология социокультурного развития цыганского населения России. — М.: ФГУ ФИРО, 2011. — 129 с.
 Смирнова-Сеславинская М. В. К истории «большой цыганской миграции» в Россию: социокультурная динамика малых групп в свете материалов этнической истории // Культурологический журнал. — 2012. — № 2.
 Смирнова-Сеславинская М. В., Цветков Г. Н. Цыгане. Происхождение и культура. Социально-антропологическое исследование. — София, М.: Paradigma. 2009. 830 с. — (Academica Balkanica).
 Черенков Л. Н. Цыганская литература // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. — 2-е изд. — М.: Советская Энциклопедия, 1978.
 Tcherenkov L. N., Laederich S. The Rroma. Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γυφτοι, Tsiganes, Ţigani, Çingene, Zigeuner, Bohèmiens, Travellers, Fahrende etc. Vol. 1: History, language and groups. Vol. 2: Traditions and texts. Basel: Schwabe Verlag, 2004.

Ссылки 
 Российский центр исследований цыганской культуры Научный сайт о культуре и языке цыган с публикациями российских и зарубежных авторов
 Романи Культура и Джиипэн, журнал, посвящённый культуре цыган
 «30 фактов о цыганах»
 Цыганские сказки
 Цыганский ансамбль.
 О цыганской семье
 Цыгане России. Культура
 Romani Writers Union
 Domari Society Site
 Сайт фестиваля Romani Yag
 Цыганская музыка на сайте «Музыка планеты»
 Цыганский костюм для танца (описание)
 Кирилл Кожанов.